Isla Corisco puede referirse a:

 Isla Corisco en el estado de Santa Catarina en Brasil;
 Isla Corisco en Guinea Ecuatorial.